

Cinema 
 Breakfast Club (The Breakfast Club) – film del 1985 diretto da John Hughes

Musica 
 Breakfast Club – gruppo musicale synth pop statunitense
 Breakfast Club – album dei Breakfast Club del 1987